
Южно-Африканские силы обороны (, , ) — название вооружённых сил Южно-Африканского Союза () и Южно-Африканской Республики () с 1958 по 1994 год. В 1994 году вошли в состав Южно-Африканских национальных сил обороны.

История 
Южно-Африканские силы обороны () образованы в июле 1912 года как Союзные силы обороны () или Силы обороны Союза, и были переименованы в 1958 году.

В апреле 1994 года ЮАСО были включены в новообразуемые Южно-Африканские национальные силы обороны (), куда также вошли силы обороны южноафриканских бантустанов Бопутатсвана, Венда, Сискей и Транскей, а также вооружённые крылья Африканского национального конгреса (АНК) — «Копьё Нации» () и Пан-африканского конгресса (ПАК) — Азанийская Народно-освободительная армия ().

В период 1975—1994 в состав ЮАСО входили Сухопутные войска (), ВВС (), ВМФ (), и, с 1979 года — Военно-медицинская служба ().

В сухопутных войсках и ВВС также имелись диверсионно-десантные подразделения () территориальной армии ()

Общие сведения

Виды вооружённых сил

Сухопутные войска 

Сухопутные войска насчитывали 49.900 чел на 1991 год. Из них 18.900 постоянных военнослужащих (12.000 белых, 5400 чёрных и цветных, 1500 женщин) и 31.000 призывников (National Service).

На вооружении на 1991 год находилось:
 250 танков Центурион/Олифант 2Б
 1600 БРДМ Eland-60/-90, Ferret Mk-2, Rooikat
 1500 Ratel-20/-60/-90
 1500 Buffel, Casspir, Wolf
 30 25-фунтовых пушек-гаубиц (88 мм)
 75 5,5-дюймовых пушек (140 мм)
 40+ 155-мм пушек G5
 10+ 155-мм САУ G6
 120 127-мм Bataleur (с 40 направляющими), Valkiri 22 SP (с 22 направляющими), буксируемые Valkiri 5
 4000 81-мм миномётов
 120 120-мм миномётов
 SS.11, 120 ENTAC, Swift (включая самоходные) ПТРК
 106 безоткатных орудий M40A1
 безоткатные 90-мм орудия M67
 500 зенитных орудий: 20-мм GAI, Ystervark SP, 35-мм 150 GDF-002 twin, 25 40-мм L/60
 20 ЗРК Cactus (Crotale), 30 Tigercat
 Некоторое количество затрофейных советских ЗРК Стрела-2, Оса, Стрела-1, Стрела-10, ПЗРК Стрела-3, зенитных орудий ЗУ-23-2.

Военно-воздушные силы 

Численность ВВС на 1991 год составляла 10.000 чел. (включая 3000 призывников, 400 женщин). 259 летательных аппаратов, 14+ боевых вертолётов.

В составе ВВС на 1991 год находилось 7 истребительно-бомбардировочных эскадрилий (75 Impala II, 29 Mirage F-1AZ, 12 Cheetah E), 1 истребительная эскадрилья (14 Mirage F-1 CZ), 1 эскадрилья РЭБ (Boeing 707-320), 1 разведывательная эскадрилья (C-47 Skytrain), 3 транспортные эскадрильи. 7 вертолётных эскадрилий (63 SA-316/-319 Alouette III (часть с вооружением), 63 SA-330 Puma), 1  эскадрилья связи (AM-3C). 5 лётных школ.

Военно-морские силы 

Военно-морские силы ЮАР на 1991 год насчитывали 4500 человек (включая 900 призывников). В ВМС состояли три флотилии: подводных лодок, ракетных катеров и противоминная. Базы в Саймонстауне, Дурбане и Уолфиш-Бее.
 3 дизель-электрические подводные лодки Maria Van Riebeek) с 550-мм торпедами.
 9 патрульных кораблей береговой охраны
 9 ракетных катеров Jan Smuts c 6 противокорабельными ракетами Skerpioen (3 в резерве)
 9 противоминных кораблей:
 1 минный охотник Kimberly (тральщики проекта Ton)
 3 тральщика Walvisbaai (тральщики проекта Ton)
 4 минных охотника Umzimkulu

Военно-медицинская служба 
Военно-медицинская служба Южно-Африканской Республики представляла собой отдельную службу, ведущую деятельность в интересах всех трёх видов вооружённых сил ЮАР. На 1991 год насчитывала 8000 военных медиков (включая 1500 призывников).

Примечания

Ссылки 
 SADF Living History Group 

 
Исторические вооружённые силы